Gambetta är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Diego Gambetta (född 1952), italienskfödd brittisk sociolog. 
 Gérald Gambetta (1984–), fransk rugbyspelare.
 Léon Gambetta (1838–1882), fransk politiker.
 Schubert Gambetta (1920–1991), uruguayansk fotbollsspelare.

Se även 
 Gambetta, en tunnelbanestation i Paris.

Italienska efternamn